Бланкар () — французская фамилия. Известные носители:

 Бланкар, Ги (1774—1853) — французский генерал.
 Бланкар, Жаклин (1909—1994) — швейцарская пианистка.
 Бланкар, Луи (1831—1902) — французский историк и нумизмат.
 Бланкар, Рене (1897—1965) — французский актёр.